

Anno 
 1902 – (MCMII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1902 a.C.

Matematica 
 1902 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1902 Shaposhnikov – asteroide della fascia principale del sistema solare